HK Kópavogur, een IJslandse voetbalclub
Hongkong, met code HK volgens ISO 3166-1
HomeKonvent Gent (HK), een koepel van Gentse studentenverenigingen
Hefnerkaars (HK), een verouderde eenheid van de lichtsterkte
Heckler & Koch (H&K), een Duitse fabrikant van vuurwapens
Station Heemskerk

Hotelschool Koksijde (HK), de meest beroemde hotelschool van België, voluit Hotelschool Ter Duinen Koksijde